Мезерья́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Шатийон-сюр-Шаларон. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01246.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км севернее Лиона, в 15 км к западу от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река Вель и её приток — река .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2072 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1347 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1019 были экономически активными, 328 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 1019 активных жителей работали 915 человек (495 мужчин и 420 женщин), безработных было 104 (55 мужчин и 49 женщин). Среди 328 неактивных 99 человек были учениками или студентами, 137 — пенсионерами, 92 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Эн